Patrocinium puede referirse a:
Relación patrón-cliente en la Roma antigua.
Homenaje, la institución medieval.